Kamenec – centro abitato della Bielorussia
Kamenec – comune della Repubblica Ceca
Kamenec u Poličky – comune della Repubblica Ceca
Kamenec pod Vtáčnikom – comune della Slovacchia
Malý Kamenec – comune della Slovacchia
Veľký Kamenec – comune della Slovacchia
Kam"janec'-Podil's'kyj – centro abitato dell'Ucraina